Эдуард («Эду») Прадес Реверте (; род. , Таррагона, провинция Таррагона, Испания) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Достижения 

 2010
 1-й Grand Prix Macario
 2-й Aiztondo Klasica
 2011
 1-й Aiztondo Klasica
 1-й Santikutz Klasika
 1-й — Этап 5 Тур Саламанки
 1-й — Этап 3 Cinturó de l'Empordà
 2-й Trophée Eusebio Vélez
 3-й Кубок Испании по шоссейным велогонкам (любители)
 2012
 1-й Кубок Испании по шоссейным велогонкам (любители)
 1-й Mémorial Valenciaga
 1-й Santikutz Klasika
 1-й — Этап 3 Volta a la província de València
 3-й Volta ao Ribeiro
 2013
 1-й  Трофей Хоаким Агостиньо — Генеральная классификация
 1-й — Этап 3
 3-й Grand Prix Liberty Seguros
 2014
 1-й Grand Prix Abimota — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2
 2-й Вольта Алентежу — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2
 2015
 1-й — Этап 8 Вольта Португалии
 1-й Кубок Сабатини
 5-й Джиро дель Эмилия
 6-й Гран-при Бруно Бегелли
 10-й Мемориал Марко Пантани
 2016
 1-й Классика Филадельфии
 1-й — Этап 1 GP Beiras e Serra da Estrela
 2017
 5-й Кубок Сабатини
 9-й Классика Примавера
 9-й Кубок Бернокки
 10-й Джиро ди Тоскана — Генеральная классификация
 2018
 1-й  Тур Турции — Генеральная классификация
 1-й  Тур Норвегии — Генеральная классификация
 2-й Тур Йоркшира — Генеральная классификация
 3-й Вуэльта Кастилии и Леона — Генеральная классификация
 4-й Тур Люксембурга — Генеральная классификация
 4-й Гран-при Мигеля Индурайна
 6-й Trofeo Lloseta-Andratx
 9-й Тур Лимузена — Генеральная классификация
 2019
 1-й  Вуэльта Арагона
 3-й Классика Примавера
 8-й Тур Прованса — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2
 9-й Вуэльта Мадрида
 9-й Гран-при Индустрия и Артиджанато ди Ларчано
 10-й Вуэльта Кастилии и Леона

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Прадес, Эдуард  на FirstCycling
 
 
 
 Прадес, Эдуард  Профиль на сайте 
 Прадес, Эдуард  Официальный сайт
 
 
 

Велогонщики Испании